Csehország
 Vlkov, település a České Budějovice-i járásban
 Vlkov, település a Náchodi járásban
 Vlkov, település a Tábori járásban
 Vlkov, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Vlkov pod Oškobrhem, település a Nymburki járásban